Министерство обороны Хорватии — центральный орган исполнительной власти и государственного управления Республики Хорватия, в ведении которого находятся вопросы обороны и военного дела. Министерству обороны подчинены Вооружённые силы Республики Хорватии.

Министерство обороны исполняет обязанности, связанные с: планированием развития обороны, развитием и координацией планов обороны и другими планами в чрезвычайных обстоятельствах; оценкой военных и других опасностей; организацией, оснащением, вооружением, развитием и использованием хорватской армии, производством и торговлей вооружением и военной техникой; запасами специального оборонного назначения, управлением и распоряжением вверенным ему имуществом; системой предупреждения и оповещения; системой военного образования и научных исследований для нужд обороны; планированием и осуществлением международного военного сотрудничества и совместных операций, вытекающих из международных обязательств, взятых Хорватией в области обороны; безопасностью и защитой секретных данных обороны; планированием и разработкой мер мобилизации и боеготовности, набором, наймом и мобилизацией вооружённых сил; системой финансирования обороны; инспекционными вопросами обороны.

Руководство 
Министерство обороны возглавляет министр обороны, который является членом хорватского правительства. Министр обороны принимает решения, распоряжения, приказы, директивы, инструкции, циркуляры и положения в сфере Министерства обороны. Министр обороны отвечает за выполнение приказов Верховного главнокомандующего соответствии с положениями Закона об обороне. Министр одобряет предложенный план Вооружённых Сил. Министр обороны не реже одного раза в год представляет Верховному Главнокомандующему доклад о боеготовности командования, подразделений и учреждений Вооружённых Сил.

Министры

Примечания

Ссылки 
 

Министерства Хорватии
Хорв